

Persone
 Alessandro Sanminiatelli Zabarella – cardinale italiano
 Bartolomeo Zabarella – arcivescovo cattolico italiano
 Francesco Zabarella – giurista, cardinale e vescovo cattolico italiano
 Jacopo Zabarella – filosofo italiano
 Jacopo Zabarella il giovane – accademico italiano

Altro
 Palazzo Zabarella – palazzo di Padova